«Таверна у врат дракона» или «Харчевня дракона» (, ) — тайваньский фильм жанра уся режиссёра Кинга Ху, вышедший в 1967 году. Входит в список 100 лучших китайских фильмов по версии Hong Kong Film Award и занимает в нём седьмое место. Позже вышли два ремейка — «Таверна дракона» (1992) и «Врата дракона» (2011).

Производство 
В 1965 году Кинг Ху покинул гонконгскую киностудию братьев Шао сразу после окончания работы над фильмом Выпей со мной. Режиссёр перебрался на Тайвань, где встретил Ша Жунфэна. Двое основали там киностудию под названием  (). Съёмки фильма проходили на Тайване в 1966 году.

Сюжет 
Цао, первый евнух императора, успешно обошёл генерала Юя, своего политического противника. Генерал был обезглавлен и его дети были изгнаны из Китая. Во время сопровождения детей до китайской границы Цао задумывает план по их убийству. Тайная полиция Цао засела в засаде в Таверне Дракона. Эксперт по боевым искусствам по имени Сяо прибывает в гостиницу, чтобы встретиться с её хозяином. Полиции неизвестен тот факт, что хозяин таверны, У Нин, был одним из помощников генерала и вызвал Сяо, чтобы помочь детям. Брат и сестра помощника Юя также хотят помочь. Теперь эта четвёрка противостоит заговорщикам, чтобы обеспечить генеральским детям безопасность.

В ролях

Съёмочная группа 
 Продюсер: Ша Жунфэн
 Режиссёр: Кинг Ху
 Ассистент режиссёра: Ларри Ту
 Постановщик боёв: Хань Инцзе
 Оператор: 
 Художник: Цзоу Чжилян
 Композитор:

Кассовые сборы 
«Таверна» установила рекорд по кассовым сборам на Тайване, Южной Корее и Филиппинах.

Премьеры 
Премьера картины на Тайване состоялась 21 октября 1967 года. На экраны Гонконга фильм вышел годом позже — 1 августа 1968 года. В Северной Америке фильм был показан на Международном кинофестивале в Торонто в 2014 году.

Релизы на цифровых носителях 
Выход на VCD состоялся 26 мая 2003 года от компании China Art (F.E.)Video (HK). Диск имеет оригинальную китайскую дорогу с английскими и китайскими субтитрами. На Blu-ray фильм вышел в Великобритании 28 сентября 2015 года от дистрибьютора Eureka Entertainment. Помимо китайской звуковой дорожки на диске есть отключаемые английские субтитры.

Примечания

Ссылки 
 Официальный трейлер на YouTube
 «Таверна у врат дракона» на сайте Hong Kong Movie DataBase

Фильмы Тайваня
Фильмы-боевики Тайваня
Приключенческие фильмы Тайваня‎
Фильмы на языке путунхуа
Фильмы о боевых искусствах
Фильмы Кинга Ху